obora – budynek gospodarczy dla bydła.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe 
 Obora – część miasta Prószków
 Obora – część miasta Racibórz
 Obora – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Obora – część wsi Zalas  w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Obora – część wsi Jasiona w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 Obora – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno

Inne 
 Obora – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Obora – album zespołu deathgrindowego Nuclear Vomit

Zobacz też 
 O.B.O.R.A.
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A.
 Las Obora